Redván Ásik (; Marokkó 1972. április 21.–) marokkói nemzetközi labdarúgó-partbíró, asszisztens. Polgári foglalkozása: termékforgalmazó ügynök.

Pályafutása

Nemzetközi asszisztens 
A Marokkói labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi asszisztensnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2007-től tartotta nyilván partbírói keretében. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként.

Világbajnokság 
Dél-Korea a 2007-es U17-es labdarúgó-világbajnokságot, Nigéria a 2009-es U17-es labdarúgó-világbajnokságot rendezte, ahol a FIFA JB partbíróként foglalkoztatta.

A FIFA JB 2010. február 5-én kijelölte a (június 11.-július 11.) közötti dél-afrikai világbajnokságon közreműködő játékvezetőket, akik Kassai Viktor és 28 társa között ott voltak a világtornán. Az érintettek március 2-6. között a Kanári-szigeteken vettek részt szemináriumon, ezt megelőzően február 26-án Zürichben orvosi vizsgálaton kellett megjelenniük. Az ellenőrző vizsgálatokon megfelelt az elvárásoknak, így a FIFA JB delegálta az utazó keretbe, Koman Coulibaly játékvezető állandó segítőjeként.

Dél-Afrika rendezte a XIX., a 2010-es labdarúgó-világbajnokság döntő küzdelmeit, ahol a FIFA JB partbíróként foglalkoztatta. Világbajnokságon végzett asszisztensi szolgálatainak száma: 1.

2010-es labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

Források 

Marokkói labdarúgó-játékvezetők
1972-ben született személyek
Élő személyek